Fangoria, un magazine mensuel cinématographique américain ;
 Fangoria, un groupe de musique espagnol.